Jean Bouchard peut désigner :
 Jean Bouchard (-1484), confesseur et aumônier de Louis XI de France ;
 Jean Bouchard (-), abbé de l'abbaye de Prières ;
 Jean Bouchard (1910-1997), botaniste.